Бёйен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бёйен, Антон (1883—неизвестно) — нидерландский футболист.
 Бёйен, Герман (1917—1986) — нидерландский конькобежец и тренер.